Shawanese steht für:
Shawanese (Pennsylvania), eine Ortschaft in Pennsylvania (USA)
Shawnee (auch Shawanese), ein Indianervolk im Osten Nordamerikas